Gumowscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki, pochodzą z parafii Lubotyńskiej w ziemi nurskiej
 Gumowscy herbu Rola – polski ród szlachecki, pochodzą z Gumowa w powiecie płońskim
 Gumowscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki, pochodzą z parafii Lubotyńskiej w ziemi łomżyńskiej
 Gumowscy herbu Topór –  polski ród szlachecki, źródła podają różne informacje na temat pochodzenia tego rodu, przypuszcza się, iż mogą wywodzić się z Gumowa w ziemi Ciechanowskiej